

Granatniki przeciwpancerne 
 RPG (właśc. РПГ; skrótowiec z ros. ручной противотанковый гранатомёт – rucznoj protiwotankowyj granatomiot) – granatnik przeciwpancerny (dosł. ręczny granatnik przeciwpancerny), albo skrótowiec z ang. rocket propelled grenade) – granatnik przeciwpancerny (dosł. granat o napędzie rakietowym)

Gry fabularne 
 RPG (skrótowiec z ang. role-playing game) – gra fabularna
 RPG (właśc. cRPG; skrótowiec z ang. computer role-playing game) – komputerowa gra fabularna

Inne 
 RPG (skrótowiec z ang. report program generator) – język programowania

Zobacz też 
 RGP